Himitsu peut désigner :
 Himitsu : un album de la chanteuse japonaise Yui Horie
  : une série de mangas de Reiko Shimizu.
 Himitsu : un film japonais de Yôjirô Takita sorti en 1999
 Himitsu est un drama de 2010
 Himitsu : une adaptation cinématographique de la série de mangas  par Keishi Ōtomo dont la sortie est prévue en 2016